Major Wicher (powieść)
 Major Wicher (film)